Maximilian Watzka ist der Name folgender Personen:

* Maximilian Watzka (Mediziner) (1905–1981), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Maximilian Watzka (Fußballspieler) (* 1986), deutscher Fußballspieler